Elmyra – variante del nome proprio di persona Edelmira
Elmyra Duff – personaggio della Warner Bros.